Glace Bay – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cape Breton;
 Glace Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cape Breton;
 Glace Bay – dawna nazwa zatoki Big Glace Bay w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cape Breton.